Оссейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оссейн, Андре (настоящее имя Аминолла Гусейнов; 1905—1983) — французский композитор и скрипач.
 Оссейн, Робер (при рождении Абрахам Оссейнофф; 1927—2020) — французский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер, сын А. Оссейна.